Первенство России по хоккею с мячом среди команд первой лиги 1994/1995 прошло с 19 ноября 1994 по 9 марта 1995 года. 23 команды были разделены на 3 группы.

Первая группа

 Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.
 С «Лесопильщика» за неявки было снято 4 очка.

Вторая группа

 Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.
 Результат матча «Никельщик» (Верхний Уфалей) − «Подшипник» (Самара) уточнен по газете "Оранжевый мяч России", 1996 год, №1-2. (Отмечен *).
 Команда «Спартак» (Уфа) после 10 игр снялась с соревнований. Её результаты с другими командами не учтены в итоговой таблице.

Третья группа

 Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.
 Результаты матча «Шахтёр» − 2 (Ленинск-Кузнецкий) − «Химик» (Усть-Абакан) уточнены по газете "Оранжевый мяч России", 1996 год, № 1-2 (Отмечен *).
 За неявки было снято с «Кузбассовца» 24 очка, с «Юности» − 12, с «Металлурга» − 8, с «Лесохимика» и «Шахтера» − по 4.

Финал
В финале, прошедшем в Архангельске с 4 по 9 марта, по две лучшие команды от каждой группы, оспаривали два места в высшей лиге.

По результатам турнира право выступать в высшей лиге получили «Волга» (Ульяновск) и «Подшипник» (Самара).

 «Волга» (Ульяновск) (27 игроков): Сергей Кузнецов (33), Олег Шубин (29), М. Ястребов (4), А. Майор (1) — Николай Афанасенко (29; 32), Сергей Барбунов (24; 45), Александр Баршев (4), Игорь Воронцов (31; 10), Раис Гайфуллин (27), Сергей Евдокимов (28; 12), В. Землянов (22), Владимир Иванов (5), Андрей Кабанов (17; 11), Дмитрий Козлов (23; 2), Михаил Кошелев (29; 6), Тимофей Кудрявцев (29), Валерий Люлюмов (9; 1), Виталий Макаров (12; 3), Вячеслав Никифоров (5; 3), Андрей Рушкин (5; 2), Сергей Савенко (33; 18), Алексей Самойлов (25; 4), Николай Синьков (29), Игорь Уфандеев (10), Дмитрий Филимонов (31; 9), Сергей Чесалов (31; 22), П. Шинин (8). В скобках забитые мячи. Главный тренер − А.Г. Рушкин.
 «Подшипник» (Самара) (21 игрок): Аркадий Мельников (20), В. Будовский (16), Игорь Добижин (14) — Вадим Домаренок (25; 7), Пётр Клочков (25; 2), М. Лебедев (25; 3), А. Овсянников (25; 3), Александр Платонов (25; 34), Владимир Поликарпов (25; 3), Дмитрий Пудов (25; 1), И. Сундеев (25; 22), Олег Сверчков (24: 1), Владимир Долгов (22; 2), Всеволод Казаков (21; 9, Михаил Сафошин (20; 13), Рустам Иванов (19), Е. Шушунов (18), Вячеслав Козлов (11), Владимир Бирюков (10), А. Дементьев (4), А. Максимов (2). В скобках забитые мячи. Главный тренер − Г. И. Казаков.

См. также 
 Чемпионат России по хоккею с мячом 1994/1995

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом России 
 

Первенство России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги
1994 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 1994 году
1995 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 1995 году